Witten (leger), een leger tijdens Russische burgeroorlog
Belgisch verzet in de Tweede Wereldoorlog
Witten (Drenthe), een buurtschap in Drenthe
Witten (Duitsland), een stad in Noordrijn-Westfalen
geld witten of witwassen, zie belastingfraude
iets in een witte kleur verven, zie verf
Edward Witten, een Amerikaans theoretisch natuurkundige
Mensen met vlasblond haar.
Lichtgekleurde blanken